Gorazd Završnik (ur. 21 kwietnia 2003) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ljubno BTC. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022), mistrzostw świata juniorów (2023) oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2018 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 43. lokatę w Kranju. 19 stycznia 2019 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 46. miejsce w Planicy. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2021, za zajęcie 21. lokaty w Ljubnie. W marcu 2022 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem – zajął 15. miejsce indywidualnie oraz 4. drużynowo. W tym samym miesiącu wystartował również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 8. miejsce indywidualnie, 4. w konkursie drużynowym, a w konkursie drużyn mieszanych zdobył złoty medal. We wrześniu 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 60. i 56. pozycji w Klingenthal. W styczniu 2023 po raz pierwszy wystartował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 56. miejsce w Planicy. W lutym 2023 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Whistler, na których zdobył brązowy medal w rywalizacji drużynowej mężczyzn. 

Zdobył medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – brązowy w grudniu 2021 i 2022.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Završnika na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Završnika na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003